Friedrich Quadt ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Wilhelm Quadt zu Wickrath (um 1720–um 1765), preußischer Oberst und Kommandeur der Festung Glatz
 Friedrich von Quadt-Wykradt-Isny (1818–1892), deutscher Diplomat und Politiker (Zentrum), MdR